Serge (jongensnaam), een Franse jongensnaam
 Serge (lama), een Franse circuslama
 Serge (religieus), rituele paal of boom bij de Boerjaten en Jakoeten in Rusland
 Serge (stripreeks), een stripreeks van de Belg Jeff Broeckx
 Serge (stof), een Engelse term voor een wollen stof in keperbinding